Erséus är ett efternamn och kan syfta på:

Anita Erséus (född 1929), svensk konstnär
Christer Erséus (född 1951), svensk zoolog
Peter Erséus (född 1952), svensk arkitekt
Torgny Erséus (1934-2020), svensk kyrkomusiker
Thomas Erséus (född 1963), svensk ingenjör